Trailer (wym. trejler) może oznaczać:
 Zwiastun – krótką zapowiedź filmu, programu TV lub gry komputerowej
 Przyczepę (w motoryzacji)